

Енніс — місто, штат Монтана
 Енніс — місто, штат Техас